Spiegel (specchio in lingua tedesca, yiddish e olandese) può indicare:

Editoria 
 Der Spiegel – rivista settimanale tedesca
 Spiegel Online – sito internet della rivista tedesca Der Spiegel

Persone 
 Evan Spiegel – imprenditore statunitense, co-fondatore dell'applicazione Snapchat
 Friedrich von Spiegel – iranista e accademico tedesco
 Gioria Spiegel – allenatore di calcio ed ex calciatore israeliano
 Laurie Spiegel – compositrice statunitense
 Paul Spiegel – politico tedesco, leader del Concilio Centrale degli Ebrei in Germania
 Sam Spiegel – produttore cinematografico statunitense
 Spike Jonze (pseudonimo di Adam Spiegel) – regista, attore e sceneggiatore statunitense

Altro 
 Scandalo Spiegel – crisi politico-mediatica avvenuta nella Repubblica Federale Tedesca nel 1962
 Spiegel – singolo delle Tic Tac Toe del 2005
 Spike Spiegel – protagonista della serie animata Cowboy Bebop